Västerkulla kan avse följande: 
 Västerkulla, Vanda stad – stadsdel i Vanda stad
 Västerkulla, Ingå – by i Ingå kommun, Nyland
 Västerkulla, Sagu – by i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi. Vaanila